«Сердце Зверя» — общее название заключающих томов фэнтези-сериала «Отблески Этерны» Веры Камши. Состоит из трёх книг:
 «Сердце зверя. Правда стали, ложь зеркал»,
 «Сердце зверя. Шар судеб»,
 «Сердце зверя. Синий взгляд смерти». В свою очередь разделён на части «Закат», «Полночь» и «Рассвет», последняя из которых вышла уже в пяти книгах.
 «Сердце зверя» — российский рисованный мультфильм 2006 года, входит в мультсериал «Гора самоцветов».

См. также 
 «Сердце-зверь» () — роман Герты Мюллер, изданный в 1994 году.